LD (ang. Lucid Dream, pl. Świadomy sen) – sen, w którym osoba śniąca zachowuje pełną świadomość
 LD (ang. Lethal dose, pl. Dawka śmiertelna) – metoda obiektywnego oznaczania toksyczności substancji lub szkodliwości promieniowania jonizującego
 LD (ang. Laser Disc) – pierwszy komercyjnie dostępny dysk optyczny
 LD (ang. Liberal Democrats, pl. Liberalni Demokraci) – brytyjska liberalna partia polityczna
 LD (ang. Lunar Distance) – jednostka długości używana w astronomii
 dehydrogenaza mleczanowa (ang. lactate dehydrogenase)
 LDTV – telewizja niskiej rozdzielczości